Dukowski ist der Name von

 Albin Dukowski (* 1954), kanadischer Sprinter
 Frank Dukowski (* 1967), deutscher Schauspieler und Autor